Мурсвил има више значења:
 Мурсвил (Мисисипи)
 Мурсвил (Алабама)
 Мурсвил (Индијана)
 Мурсвил (Мисури)
 Мурсвил (Северна Каролина)